Damerow ist der Name folgender Orte:

 Damerow, Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow, Ortsteil der Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow, Ortsteil der Stadt Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Damerow (Havelberg), Ortsteil der Stadt Havelberg im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Damerow (Rollwitz), Ortsteil der Gemeinde Rollwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow (Usedom), ein Vorwerk von Koserow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow, 1919 eingemeindeter Stadtteil der Hansestadt Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Damerow, deutscher Name des hinterpommerschen Dorfes Dąbrowa Białogardzka, Polen
 Damerow, deutscher Name des Dorfes Dąbrowa Brzezieńska, Polen
 Damerow, deutscher Name des Dorfes Dąbrowa Nowogardzka, Polen
 Damerow, deutscher Name des hinterpommerschen Dorfes Dąbrowa (Sianów), Polen

Damerow ist der Familienname folgender Personen
 Astrid Damerow  (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Erich Damerow (1886–1972), deutscher Politiker (DDP/LDPD)
 Erwin Damerow (1906–1978), deutscher Bildhauer
 Heinrich Philipp August Damerow (1798–1866), deutscher Mediziner
 Peter Damerow (1939–2011), deutscher Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Alt Damerow
 Damerower Werder, eine Halbinsel in der Mecklenburgischen Seenplatte
 Damerau